Juana de Vendôme (1371-1372), condesa de Vendôme y de Castres, fue una noble francesa, hija de Bouchard VII de Vendôme y de Isabel de Borbón-La Marche. Por tanto, era tataranieta de Roberto de Francia y Beatriz de Borgoña, fundadores de la Casa de Borbón. Fue uno de los últimos miembros de la Casa de Montoire.

Biografía 
Era la única hija de Bouchard VII, conde de Vendôme y de Castres e Isabel de Borbón, hija de Jaime I de La Marche. Su madre murió en mayo de 1371, cuando ella nació y su padre unos meses más tarde, en noviembre de 1371. Su abuela, Juana de Ponthieu, asumió la regencia, pero la niña murió a los pocos meses. A su muerte, el condado de Vendôme fue heredado por su tía, Catalina, que lo administró conjuntamente con su marido, y tras enviudar, con su tercer hijo, Luis, hasta 1403.

Bibliografía 
Jean-Claude Pasquier, Le Château de Vendôme, 2000

Enlaces externos 
Los condes de Vendôme (en francés).

Condesas de Francia del siglo XIV